Дми́трий Ереме́ев:
 Еремеев, Дмитрий Владимирович (1919—1995) — советский строитель, главный инженер «Куйбышевгидростроя», заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 Еремеев, Дмитрий Владимирович (политик) (род. 1976) — российский политик, глава города Тюмени в 2012—2018 годах.